Trilli bezeichnet:
 Amedeo Trilli (1906–1971), italienischer Schauspieler#

 I Trilli, italienisches Musikduo